Sekundäremission bezeichnet:

 in der Physik, die durch Primärstrahlung induzierte Emission von Sekundärstrahlung, siehe Sekundäremission.
 in der Chemie, den Ablauf von unerwünschten Nebenreaktion bei chemischen Prozessen, die zur Abgabe von Schadstoffen führen.
 in der Wirtschaft, das Angebot börsennotierter Aktien, die zuvor noch nicht an der Börse, sondern nur privat verkauft wurden, vgl. Emission (Wirtschaft)